Растре́лли — итальянская фамилия. Известные носители:

 
 Растрелли, Винченцо (1760—1839) — итальянский композитор и учитель пения; отец Джузеппе Растрелли.
 Растрелли, Джузеппе (1799—1842) — итальяно-немецкий скрипач и композитор; сын Винченцо Растрелли.
 Растрелли, Массимо, известный как М-р Живаго () — итальянский певец и музыкант

См. также 
 Площадь Растрелли

Примечания